Guinea steht für:
 aktuell
 Guinea, westafrikanische Republik (ab 1958)
 Guinea-Bissau, westafrikanische Republik (ab 1973)
 Äquatorialguinea, zentralafrikanische Republik (ab 1968)

 historisch:
 Guinea (Region), historische Bezeichnung der west- und zentralafrikanischen Region (mit Guinea & Guinea-Bissau am Nord- und Äquatorialguinea am Südende)
 Guinee, englisch Guinea, britische Goldmünze (1663–1816)
 Spanisch-Guinea, ehemalige spanische Kolonie (1909–1968), heute Äquatorialguinea

Guinea ist der Familienname folgender Personen:
 David Martínez De Aguirre Guinea (* 1970), spanischer Ordensgeistlicher, Koadjutorvikar von Puerto Maldonado
 Emilio Guinea López (1907–1985), spanischer Botaniker

Siehe auch:
 Golf von Guinea (Westafrika)
 Neuguinea (Insel)
 Guinea Pig (Begriffsklärung)

 Guinee (Begriffsklärung)